Perrin d'Angecourt ou Perrin d'Angicourt est un trouvère champenois du  originaire d'Angecourt (Ardennes).

Biographie 
Perrin d'Angecourt (fl. 1245-1270), nommé aussi Pierre ou Perrin, d'Angicourt ou d'Angecort (en ardennais), est né à Angecourt, dans les Ardennes françaises, . Il s'attacha à Charles d'Anjou, frère de Saint Louis. Il cultivait la poésie et composait des chansons.

Il finit ses jours en Provence, maître de chapelle à la cour du roi de Naples.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie  
 Claude Fauchet, Recueil de l'origine de la langue et poésie françoise, ryme et romans ; plus Les noms et sommaire des œuvres de CXXVII. poètes françois, vivans avant l'an M.CCC., Paris : Mamert Patisson, 1581, p.131-132 
 Charles-Joseph Delahaut, Annales civiles et religieuses d'Yvois-Carignan et de Mouzon, publiées par L'Ecuy, Paris, 1822, p.417-418  .
 Jean-Baptiste-Joseph Boulliot, Biographie Ardennaise ou histoire des Ardennais, Paris, 1830, vol.1, pp.27-29 .
  Arthur Martin Dinaux, Trouvères, jongleurs et ménestrels du nord de la France et du midi de la Belgique, Paris : Téchener & Valenciennes : Archives du Nord, 1843, vol.3, pp.359-366 
 Prosper Tarbé, Les chansonniers de Champagne aux XII et XIII siècles, Reims, 1850, p.VIII-XIV  -  - l'on peut même y lire quelques pièces de ce poète .
 Les Chansons de Perrin d’Angicourt, concordances et index établis d’après l’édition de G. Steffens, édité par Georges Lavis &  M. Stasse, Droz, 1991, 339 p.

Liens externes 
 
 
 

Écrivain français du XIIIe siècle
Écrivain médiéval de langue française
Compositeur français du Moyen Âge
Trouvère du XIIIe siècle
Date de naissance incertaine (XIIIe siècle)
Compositeur français du XIIIe siècle